Die Erste Division 1985/86 war die 83. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 13. August 1985 und endete am 20. Mai 1986.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen ab.

Die beiden punktgleichen RSC Anderlecht und FC Brügge bestritten zwei Entscheidungsspiele um den Meistertitel.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Meisterfinale 
Am 30. April und 6. Mai 1986 ermittelten die beiden punktgleichen Teams den Meister

|}

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1985/86